Анатолий Сергеевич Пасичник () — российский кинорежиссёр, продюсер, композитор, сценарист, писатель, музыкант, актёр, лауреат международных кинофестивалей.

Биография 
Родился в селе Убинское, в семье Сергея и Натальи Пасичник. Окончил Новосибирский государственный медицинский университет в 2006 году.

Свои первые стихи, песни и рассказы начал писать ещё в школьном возрасте. Его первые стихи печатали в местной газете. К девятому классу почувствовал тягу к музыке. Свои первые уроки игры на гитаре получил у своего отца и у учителя литературы Дохина Гильфана. После окончания университета вернулся в родное село, где работал хирургом в центральной районной больнице в течение пяти лет. Около года работал моряком на рыболовецком судне РТМС в Приморском крае.

В 2011 году уехал в Владивосток, где год работал судовым врачом. За год написал свои первые книги: «Долгая дорога домой», «Зловещий лес», «Когда мертвые оживают».
Также за этот период прочёл более 60 книг по кинорежиссуре, актёрскому мастерству и продюсированию.

В 2012 году перебрался в Новосибирск и решил попробовать себя в киноиндустрии, сняв свой первый короткометражный фильм «Воспоминания» в 2013 году. Фильм очень впечатлил друзей Анатолия, и они согласились помочь ему снять полнометражный художественный фильм Долгая дорога домой по его первому роману.

Съёмки стартовали в 2014 году. Съёмочный период составил 27 дней. При создании музыки к фильму Анатолий сотрудничал с Артуром Беркутом, которого сценарий фильма заинтересовал, и он решил принять участие в проекте. Фильм был готов в 2017 году и декабре того же года получил прокатное удостоверение в Министерстве культуры Российской Федерации. Дебютный полнометражный фильм принял участие более чем в 28 международных кинофестивалях по всему миру, получив на них несколько призов.

Музыка 
Первые уроки игры на гитаре Анатолий получил у отца в девятом классе. Позднее бывший учитель музыки Гильфан Дохинтакже помог в освоении данного инструмента. После чего возник интерес к написанию не только стихов, но и собственных песен. Все годы студенческой жизни Анатолий активно играл на гитаре и писал новые тексты, исполняя их для узкого круга друзей.

После института Анатолий приехал в Новосибирскую область, чтобы работать хирургом в районной больнице. В этот период его брат Дмитрий основывает первую в районе Рок-группу в 2007 году. Коллектив начал свое существование с исполнения кавер-версий песен таких групп как «Ария», «Europe», «ДДТ». Впоследствии участники музыкального коллектива уже писали и исполняли свой материал. Брат пригласил Анатолия в свою группу для игры на синтезаторе. Музыкальной грамоты Анатолий не знал, и приходилось осваивать клавишные, исключительно полагаясь на свой слух. В таком составе они гастролировали по Новосибирской области с 2007 по 2008 год. Анатолию более близка была игра на гитаре и тексты песен с более мрачным содержанием, поэтому по этим причинам у них с братом возникли разногласия и Анатолий покинул группу, дав последний совместный концерт в честь годовалого существования группы в августе 2008 года.

После чего Анатолий приступил к наработке своего материала с бас-гитаристом Юрием Боровскими барабанщиком Алексеем Здражевским. Примечательно то, что музыканты создали данный проект просто ради развлечения, а не с целью дальнейшего продвижения, а тем более не для заработка денег. В данном составе коллектив выступил всего 2 раза в силу занятости каждого из участников проекта. После этого Анатолий записал в домашней студии звукозаписи три компакт-диска, которые вышли в 2010-ом, в 2011-ом и в 2013-ом годах соответственно и содержали в общей сложности 23 музыкальных композиции. Все партии музыкальных инструментов Анатолий придумал и записал сам, не прибегая к посторонней помощи (тексты песен, ритм-гитара, соло-гитара, бас-гитара, барабаны, клавишные, звукозапись, сведение и мастеринг композиций). Причем автор не имел до этого никакого опыта по звукозаписи и сведению музыки.

После данного опыта Анатолий вернулся к музыке лишь в 2017 году для написания саундтрека к полнометражному фильму «Долгая дорога домой». На международном кинофестивали «X-FILMFEST — North Caucasian Film Festival» в 2020 году саундтрек одержал победу в номинации «Лучший саундтрек полнометражного фильма».
В 2022 году Анатолий переделал некоторые свои прежние музыкальные композиции, провел их ремастеринг и выпустил полноценный компакт-диск «Воспоминания» в который вошли 10 треков.

Дискография 
 2017 — «Долгая дорога домой» - Original Motion Picture Soundtrack
 2022 — «Воспоминания»

Фильмография

Библиография

Награды и номинации

Интересные факты 
 Окончил Новосибирский государственный медицинский университет в 2006 году.
 Играет на нескольких музыкальных инструментах. Пишет музыку и песни хотя не имеет никакого музыкального образования.
 Пять лет работал хирургом в Центральной районной больнице.
 Около года работал моряком на рыболовецком судне РТМС в Приморском крае.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Анатолий Пасичник Вконтакте
 Анатолий Пасичник на Кинопоиске
 Анатолий Пасичник на Film.ru
 Анатолий Пасичник на Afisha.ru 
 Interview with filmmaker Anatoly Pasichnik 
 Книги Анатолия Пасичника